Round Lake, terme anglais qui signifie Lac Rond, est le nom de plusieurs villes ou villages aux États-Unis :

 Round Lake, ville du Minnesota ;
 Round Lake, village de l'Illinois ;
 Round Lake Beach, ville de l'Illinois ;
 Round Lake, ville située dans l’État de New York ;
 Round Lake Heights, village de l'Illinois ;
 Round Lake Park, village de l'Illinois.